La phase à élimination directe du Championnat d'Europe de football 2020 a débuté le  avec les huitièmes de finale et s'est terminé le  avec la finale au stade de Wembley à Londres, en Angleterre. 

Les heures indiquées sont les heures d'été d'Europe centrale (UTC+2). Si le match est situé dans un fuseau horaire différent, l'heure locale est également indiquée.

Format 
En phase à élimination directe, si un match est à égalité au terme des 90 minutes de temps de jeu réglementaire, des prolongations sont jouées (deux périodes de 15 minutes chacune), où chaque équipe est autorisée à effectuer un sixième remplacement.  En cas d'égalité après prolongation, le match se termine par une séance de tirs au but pour déterminer les vainqueurs. 

L'UEFA a établi le calendrier suivant pour les huitièmes de finale : 

 Match 1 : 1er du Groupe B contre le 3e du Groupe A, D, E ou F
 Match 2 : 1er du Groupe A contre le 2e du Groupe C
 Match 3 : 1er du Groupe F vs 3ème du Groupe A, B ou C
 Match 4 : 2e du Groupe D contre le 2e du Groupe E
 Match 5 : 1er du Groupe E contre le 3ème du Groupe A, B, C ou D
 Match 6 : 1er du Groupe D contre le 2e du Groupe F
 Match 7 : 1er du Groupe C contre le 3ème du Groupe D, E ou F
 Match 8 : 2e du Groupe A contre 2e du Groupe B

Les matchs des quarts de finale sont : 
 Quart de finale 1 : Vainqueur Match 1 contre Vainqueur Match 2
 Quart de finale 2 : Vainqueur Match 3 contre Vainqueur Match 4
 Quart de finale 3 : Vainqueur Match 5 contre Vainqueur Match 6
 Quart de finale 4 : Vainqueur Match 7 contre Vainqueur Match 8

Les matchs des demi-finales sont : 

 Demi-finale 1 : Vainqueur Quart de finale 1 contre Vainqueur Quart de finale 2
 Demi-finale 2 : Vainqueur Quart de finale 3 contre Vainqueur Quart de finale 4

Le match final est : 

 Vainqueur Demi-finale 1 contre Vainqueur Demi-finale 2

Comme pour chaque tournoi depuis l'Euro 1984, il n'y a pas de petite finale pour définir la 3ème place.

Combinaisons de matchs en huitièmes de finale 
Les matchs spécifiques impliquant les équipes classées troisièmes dépendent des quatre équipes classées troisièmes qui se qualifieront pour les huitièmes de finale, Puisque quatre des six groupes placent une troisième équipe dans le tableau final, les différentes combinaisons formées par les groupes de provenance des équipes qualifiées servent à les répartir contre les premiers des groupes B, C, E et F (voir tableau final ci-dessus), comme suit :

Équipes qualifiées 
Les deux premiers des six groupes et les quatre premiers des , les mieux placés, se qualifieront pour la phase à élimination directe

Tableau final

Matchs

Huitièmes de finale

Pays de Galles - Danemark

Italie - Autriche

Pays-Bas - Tchéquie

Belgique - Portugal

Croatie - Espagne

France - Suisse

Angleterre - Allemagne

Suède - Ukraine

Quarts de finale

Suisse - Espagne

Belgique - Italie

Tchéquie - Danemark

Ukraine - Angleterre

Demi-finales

Italie - Espagne

Angleterre - Danemark

Finale 
Italie - Angleterre

Homme du match

Notes et références 

Championnat d'Europe de football 2020